Un Rodriguais peut être un habitant de :
 Rodrigues (Maurice), une île des Mascareignes ;
 Saint-Alphonse-Rodriguez (Canada), une municipalité de la Matawinie, au Québec.
 Le créole rodriguais, ou simplement rodriguais, est un créole parlé à Rodrigues (Maurice).